Кристо́ф Шва́ллер (; ) — швейцарский кёрлингист, третий в составе команды Швейцарии на .

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (1995, 1998, 2000, 2004, , ).
 : золото (2022), бронза (2018, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Младший брат Кристофа, Андреас Шваллер — тоже известный швейцарский кёрлингист, играл в одной команде с Кристофом, в том числе и на , где команда Швейцарии завоевала бронзовые медали.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года